Kaminke ist der Familienname folgender Personen:

 Jörn Kaminke (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Wolfram Kaminke (1947–2020), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Kamminke